Ober peut faire référence à :
 Ober, une carte à jouer allemande ;
 Ober, un film néerlandais de 2006.

Patronyme 

 Philip Ober (1902-1982), un acteur américain.